Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1996 s-au desfășurat în perioada 16 septembrie - 1 octombrie 2000, la Sydney în Australia. Au fost 12 echipe masculine și 12 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Statele Unite ale Americii, Franța, respectiv Lituania, iar cel feminin de către Statele Unite ale Americii, Australia, respectiv Brazilia.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
2000